

Geografia
 Hato Pilón – comune (corregimiento) di Panama, nel distretto di Mironó
 Pilón – comune di Cuba, nella provincia di Granma
 Pilón – comune di Panama, nel distretto di Montijo

Persone
 Antoine-Olivier Pilon (1997) – attore canadese di lingua francese
 Antonio Pilon (...–1849) – patriota italiano
 Germain Pilon (1537-1590) – scultore e medaglista francese
 Valerio Pilon (1929) – pittore, scultore e incisore italiano
 Veno Pilon (1896-1970) – pittore e fotografo sloveno